XV peut faire référence à :
 , ancienne valeur (voir Code OACI aéronefs pour la liste complète)
 15, écrit en chiffres romains, appliqué notamment dans Rugby à XV ou 
 Xv (pour X video extension), un procédé d'accélération vidéo pour X.Org.